TYP, Typ, typ (латиницей) может означать:

  — израильская музыкальная группа.
  — игровое шоу, показываемое британском телевидением с 1955 по 1998 год.
 typ — код ISO 639-3 для языка австралийских аборигенов  (гугу-тайпан), относящегося к группе паманских языков.

 См. также
  (кириллицей)